Победитель турнира 2009 года —  Винус Уильямс — подтвердила свой титул.

Сеянные
Первые восемь сеяных участниц начинают турнир со второго круга.

 Каролина Возняцки (Третий раунд)
 Светлана Кузнецова (Третий раунд)
 Винус Уильямс (Титул)
 Виктория Азаренко (Финал)
 Елена Дементьева (Второй раунд, отказ)
 Елена Янкович (Третий раунд)
 Агнешка Радваньская (Полуфинал)
 Ли На (Четвертьфинал, отказ по ходу матча из-за проблем с правым боком)

<ol start="9">
 Саманта Стосур (Первый раунд)
 Флавия Пеннетта (Третий раунд)
 Марион Бартоли (Третий раунд)
 Вера Звонарёва (Четвертьфинал)
 Янина Викмайер (Первый раунд)
 Франческа Скьявоне (Второй раунд)
 Надежда Петрова (Первый раунд)
 Чжэн Цзе (Первый раунд)

Сетка

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
Сетка основного турнира

Теннисный чемпионат Дубая 2010